Радутино — название населённых пунктов в России:

 Радутино — село в Трубчевском районе Брянской области.
 Радутино — деревня в Чеховском районе Московской области.